Desa Ketapang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 110,60), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,83, long 109,54), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 113,18), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,70), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 114,35), 

Robotskapade Indonesienförgreningar